Brendan (Jacob Joel) Fehr
 Oded Fehr